Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Jonas Björkman che si è ritirato sul punteggio di 3-5.

Teste di serie

 Gianluca Pozzi (Campione)
 Christo van Rensburg (secondo turno)
 Assente
 Neil Borwick (primo turno)

 Chris Pridham (quarti di finale)
 Kenny Thorne (secondo turno)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Fernando Roese (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 1993